Franciszek Mucha (1886–1941) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Franciszek Marian Mucha ps. „Zyndram” (1894–1940) – żołnierz Leginów Polskich, reżyser, operator i publicysta filmowy, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy